Гидрант пожарный — стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети.
 Гидрант — иное название водяной розетки.
 Гидрант — зооид (функциональная единица) колонии гидроидных, добывающий пищу.